«Приморский бульвар» — советская музыкальная лирическая двухсерийная кинокомедия 1988 года.

В фильме исполняется восемь ставших весьма популярными песен на музыку Вячеслава Добрынина и несколько музыкальных композиций. Впервые в советском фильме использована компьютерная мультипликация.

Сюжет 

Действие происходит в Одессе летом 1987 года. Главный герой фильма Саша только что вернулся в родной город, отслужив срочную службу. В очереди перед универмагом у него и у его случайной знакомой девушки Лены оказываются совершенно одинаковые сумки. Она уходит с его сумкой, а ему остается её. Довольно быстро обнаружив подмену, Саша пытается получить свою сумку, но лишь видит Лену в окне отъезжающего автобуса. Попытка догнать автобус приводит к дорожно-транспортному происшествию. В результате Илья Петрович, водитель машины, попал в больницу, а машине потребовался капитальный ремонт.

Саша готов оплатить Илье Петровичу ремонт машины, но он тоже пострадавший, и Илья Петрович предлагает ему «сделку» — тот не берёт с Саши денег на ремонт машины, а он должен докладывать Илье Петровичу о дальнейшем развитии начавшихся его отношений с Леной. Может быть, это поможет Илье Петровичу преодолеть творческий кризис и создать сценарий.

После недолгих поисков Саша встречает Лену на Приморском бульваре, у памятника Дюку — Лена работает экскурсоводом, но у Лены свадьба через неделю.

Саша показывает Илье Петровичу фотографию, где он узнаёт свою дочь. В палату приходит Даша — младшая дочь Ильи Петровича, которая тоже включается в разработку сценария.

Она организует свидание Саши с Леной, но из-за ревности прекращает с ним общение. При попытке Саши наладить с ней отношения Даша устраивает ему проверку: нужно уговорить её маму отпустить Дашу в танцевальную секцию. Саша справляется, выдав себя за руководителя студии и заслуженного артиста Чечено-Ингушской АССР.

Наконец, когда Саша намекнул на то, что Даша ему нравится, она пользуется возможностью увидеть его реакцию на неожиданное известие: якобы у неё есть любимый парень (его роль сыграл Дашин друг Денис). Тут же, потеряв Сашу из виду, Даша понимает, что шутка была неуместной. В огорчении, не обращая внимания на окружающих, она перебирает в мыслях варианты дальнейшего развития событий. Но поток размышлений прерывается, Даша смиряется с непоправимостью положения и внезапно обнаруживает Сашу за деревом.

Выручает Дашино признание в собственных недостатках при первой беседе. Саша моментально понимает смысл её взгляда и, уточнив, не являлось ли произошедшее розыгрышем, просит больше так не поступать.

В ролях 
 Александр Кузнецов — Саша (Александр Михайлович) Ермоленко
 Анна Назарьева — Даша
 Анатолий Равикович — Огоньков Илья Петрович, отец Даши и Лены
 Валентина Талызина — Жанна Львовна, сотрудница Госстраха
 Ольга Кабо — Лена, сестра Даши, экскурсовод
 Андрей Градов — Володя, жених Лены

В эпизодах 

 Алла Будницкая — мама Даши и Лены
 Юрий Катин-Ярцев — Михаил, фотограф
 Илья Олейников — больной с переломом шеи
 Виктор Павловский — больной с переломом руки
 Пётр Шидывар — приятель Саши
 Оксана Фомичёва — Аллочка
 Маргарита Пресич — мама Саши
 Борис Боровский — обменщик
 Евгения Дембская — дама в окне
 Владимир Пицек — Осип Иванович Паниковский
 Капитолина Ильенко — Анна Григорьевна, портниха
 Владимир Наумцев — Захар Павлович, прораб
 Владимир Гузар - хирург
 Сергей Зинченко — маляр
 Давид Авдыш - худрук танцевального ансамбля "Современник"
 Светлана Акимова — продавщица / администратор кооперативного кафе
 Мария Шаманская (в титрах Шиманская) — соседка
 С. Раскин - Денис
 Юрий Володарский - отдыхающий на пляже
 Юлия Рутберг - девушка у магазина / на экскурсии / в море
 Франческа Переплётчикова — пассажирка

А также: Ансамбль «Весёлые ребята». Художественный руководитель: Павел Слободкин.

Съёмочная группа 
 Автор сценария — Анатолий Шайкевич
 Режиссёр-постановщик — Александр Полынников
 Оператор-постановщик — Аркадий Повзнер
 Композитор — Вячеслав Добрынин
 Тексты песен: Симона Осиашвили, Михаила Шаброва, Владимира Вишневского, Ларисы Рубальской, Михаила Рябинина
 Балетмейстер — Давид Авдыш
 Художник-постановщик — Игорь Брыль
 Звукооператор — Анатолий Нетребенко
 Директор фильма — Ф. Народицкая

Музыка 
В фильме звучит восемь песен, каждая из которых представлена как самостоятельный музыкальный клип. Музыка Вячеслава Добрынина, музыкальное исполнение — ансамбль «Весёлые ребята». Впоследствии песни стали популярными и в конце 1980-х годов занимали верхние строчки хит-парадов:
 «Кто с нашим городом поспорит» — Александр Добрынин, Игорь Гатауллин
 «Пустыня» («Мираж») — Александр Добрынин
 «Бабушки» — Александр Буйнов
 «Треугольник» — Алексей Глызин
 «Тень» — Ольга Зарубина
 «Чашка чая» — Александр Буйнов
 «Капля в море» — Валентина Легкоступова
 «Почему мы не вместе?» — Ольга Зарубина и Евгений Головин

Примечания

Ссылки 
  на официальном канале Одесской киностудии

Телефильмы по алфавиту
Телефильмы 1988 года
Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1988 года
Телефильмы Одесской киностудии
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Молодёжные телефильмы СССР
Романтические кинокомедии СССР
Телекомедии СССР
Музыкальные телефильмы СССР
Телефильмы на русском языке
Фильмы Александра Полынникова
Фильмы об Одессе